Collegio elettorale di Susa – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Susa – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Susa – collegio elettorale del Senato della Repubblica